Echo och Narkissos är en berättelse i den grekiska mytologin, känd från den romerske skalden Ovidius Metamorfoser.

Den kan också avse:

Echo och Narkissos (Poussin) – målning av Nicolas Poussin från 1627
Echo och Narkissos (Waterhouse) – målning av John William Waterhouse från 1903
Écho et Narcisse - opera av Christoph Willibald Gluck från 1779